Кремнев — русская фамилия.

Известные носители:
 Кремнёв, Валерий Иванович (1939—2016) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, режиссёр дубляжа.
 Кремнев, Гаврила — самозванец, выдававший себя за Петра III.
 Кремнев, Игорь Александрович (род. 1963) — российский дипломат.
 Кремнёв, Олег Александрович (1919—1987) — украинский советский учёный в области теоретической и промышленной теплотехники.
 Кремнёв, Роальд Саввович

См. также 
 Кремневка
 Кремнево
 Кремнёвый замок